Miejscowości w Polsce

 Bąk – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia
 Bąk – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Bąk – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa

Zoologia
 bąki – podrodzina ptaków z rodziny czaplowatych
 bąk amerykański – czapla średniej wielkości
 bąk zwyczajny – wędrowny ptak wodny z rodziny czaplowatych
 bąkowate – rodzina owadów z rzędu muchówek
 bąk bydlęcy – gatunek owada z rodziny bąkowatych
 bąk brązowy – gatunek owada z rodziny bąkowatych
 bąk – potoczna nazwa trzmiela

Inne
 Bąk – potok, dopływ Moszczanki
 Bąk – stacja kolejowa w Bąku, w gminie Stara Kiszewa, w powiecie kościerskim, w województwie pomorskim
 bąk – bryła sztywna mająca możliwość obrotu wokół dowolnej osi stykającej lub ślizgającej się po powierzchni
 bąk – zabawka wprawiana w ruch obrotowy dookoła swojej osi
 Bąk – polski motoszybowiec konstrukcji inż. Antoniego Kocjana

Osoby noszące nazwisko Bąk
 zobacz też: 

 Arkadiusz Bąk (ujednoznacznienie)
 Bartłomiej Bąk (ur. 1980) – polski trójboista siłowy i strongman
 Dariusz Bąk (ur. 1958) – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm VI kadencji
 Edmund Bąk (ur. 1922, zm. 2016) – polski ekonomista, działacz żeglarski, dyrektor Morskiej Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi (1966–1980)
 Eugeniusz Bąk (ur. 1912, zm. 1969) – górnośląski malarz prymitywista
 Henryk Bąk (ujednoznacznienie)
 Jacek Bąk (ujednoznacznienie)
 Jakub Bąk (ur. 1993) – polski piłkarz, pomocnik
 Józef Bąk (ur. 1946) – polski rolnik i polityk, poseł na Sejm X i I kadencji
 Justyna Bąk (ur. 1974) – polska biegaczka
 Krystian Bąk (ur. 1956) – polski hokeista na trawie
 Krzysztof Bąk (ujednoznacznienie)
 Mateusz Bąk (ur. 1983) – polski piłkarz, bramkarz
 Mirosław Bąk (ur. 1961) – polski piłkarz, napastnik
 Monika Bąk (ur. 1970) – polska ekonomistka, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego
 Piotr Bąk (ujednoznacznienie)
 Ryszard Bąk (ur. 1889, zm. 1965) – bojownik o polskość Śląska, kupiec
 Stanisław Bąk (ur. 1900, zm. 1981) – polski językoznawca, profesor, znawca kultury lasowskiej
 Tomasz Bąk (ujednoznacznienie)
 Wojciech Bąk (ur. 1907, zm. 1961) – polski pisarz, prozaik i poeta
 Zbigniew Bąk (zm. ok. 1472) – szlachcic polski, dyplomata, kasztelan małogoski, kasztelan rozprzański

Zobacz też 

 Bonk

Przypisy